Очима () — песня украинской певицы Джамалы, выпущенная как первый сингл в поддержку нового альбома певицы «Подих», релиз которого состоялся осенью 2015 года. Музыка и слова написаны самой певицей. Релиз песни состоялся 26 марта 2015 года в iTunes.

Описание 
«Очима» — авторская композиция, для которой артистка сама написала и слова, и музыку. В ней Джамала затрагивает темы отношений между мужчиной и женщиной, Родины и поиска пути домой.

По словам певицы, она написала эту песню, вдохновившись исключительно "мужской" музыкой – Marvin Gaye, Paolo Nutini, Ben Howard, Jungle Jackson.

Участники записи 
 Сусана Джамаладинова — автор музыки и текста, вокал, бэк-вокал. 
 Виктория Платова — автор текста 
 Игорь Тарнопольский — продюсер

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джамалы 

Синглы 2015 года
Песни Джамалы